Sinfonia n. 40 di Franz Joseph Haydn
 Sinfonia n. 40 di Wolfgang Amadeus Mozart